Sinselveld is een wijk in de stad Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. De wijk staat in de volksmond bekend als de Sloot, een volkswijk waar vooral arbeidershuisjes staan. Op de plek in Venlo-Zuid liep tot de aanleg van de wijk een beekje, de Sloterbeek. Dit gaf in eerste instantie de naam aan de wijk, die dus later is veranderd in de huidige.

De wijk is in het begin van de 20e eeuw aangelegd en het middelpunt is de Onze Lieve Vrouwe Kerk ofwel de Mariakerk met de vroegere Kapelanie, tegenwoordig feestzaal Ut Tref.

De wijk wordt omsloten door de wijken (met de klok mee, beginnend in het noorden) Venlo-Centrum (Klein Italië en Kloosterkwartier), Hogekamp, Hagerbroek, Hagerhof en de Maaswaard.

Wijk in Venlo